Economia
 Marxant o venedor ambulant que va pels pobles i per les masies a vendre les seves mercaderies
 Marxant d'art, persona que comercia amb obres d'art
 Plantes
 Amaranthus caudatus
 Amaranthus retroflexus
 Amaranthus hybridus